Order Doskonałości (Egipt)
 Order Doskonałości (Gujana)
 Order Doskonałości (Jamajka)
 Order Doskonałości (Kanada)